Ро́берт Хе́плер «Роб» Ло́у (; род. 17 марта 1964, Шарлотсвилл, Виргиния, США) — американский актёр. Среди ранних работ в кино — ведущие роли в фильмах «Изгои», «Огни святого Эльма», «По поводу того, что случилось вчера ночью…». Наиболее известные роли на телевидении — в сериалах «Западное крыло» (NBC), «Парки и зоны отдыха» (NBC) и «Братья и сёстры» (ABC).

В 1980-х годах входил в группу молодых актёров  наряду с Деми Мур, Джаддом Нельсоном, Энтони Майклом Холлом, Эмилио Эстевесом, Эндрю Маккарти, Молли Рингуолд и Элли Шиди.

Биография 
Роб родился в американском городе Шарлотсвилл в семье учительницы Барбары К. (до замужества — Хеплер) и судебного адвоката Чарльза Дэвиса Лоу. Родители развелись, когда он и его младший брат Чад (род. 1968), тоже ставший актёром, были ещё детьми. В младенчестве Роб из-за вирусного заболевания оглох на правое ухо. После переезда в Лос-Анджелес он учился в средней школе Santa Monica High School, которую в те же годы посещали и другие будущие известные актёры: его друзья Эмилио Эстевес и Чарли Шин, братья Шон и Крис Пенны, Роберт Дауни-младший.

Его дебют на телевидении состоялся в ситкоме 1979 года — A New Kind of Family (ABC). Молодого актёра довольно быстро заметили зрители и критики. Первый раз Роб был номинирован на премию «Золотой глобус» за телефильм «Дитя четверга» (1983), где он играл 17-летнего школьника и успешного бейсболиста, который неожиданно тяжело заболел и был вынужден по-новому приспосабливаться к жизни.

Среди ранних ролей в кино выделяются его работы в таких молодёжных фильмах как «Изгои», «Огни святого Эльма», «Что случилось прошлой ночью». В 2000-х годах наиболее известен по своими ролям в сериалах «Западное крыло» (NBC) и «Братья и сёстры» (ABC).

В молодости Роб Лоу продолжительное время встречался с Мелиссой Гилберт, имел также романы с Настасьей Кински и принцессой Стефанией. В 1988 году он оказался вовлечён в публичный скандал с показом видеозаписей его секса с разными партнёршами. С июля 1991 года Роб женат на визажисте Шэрил Беркофф, у них двое сыновей: Мэтью Эдвард (род. 1993) и Джон Оуэн (род. 1995), — проживают в Санта-Барбаре (Калифорния).

В мае 2011 года Лоу выпустил автобиографию «Истории только для моих друзей» (), где в том числе откровенно рассказал о своём пристрастии в молодости к алкоголю и наркотикам и как он смог избавиться от зависимости.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале